Henry Maxwell (évêque)
 Henry Maxwell ( Farnham)
 Henry Maxwell ( Farnham)